Venezuela deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1948 i London og har siden deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Nationen har deltaget fire gange i vinterlegene, første gang i 1998 i Nagano.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Venezuelas OL-statistik  på Sports-reference.com

Venezuela ved sommer-OL
Venezuela ved vinter-OL
OL